Проспект Петра Григоренка — назва проспектів у різних населених пунктах України.

Проспект Петра Григоренка — проспект у місті Києві
 Проспект Петра Григоренка — проспект у місті Харкові